Skin — visual alternativo dado a um programa computacional
Skin (banda) — supergrupo de Japanese rock japonês
Deborah Dyer — cantora inglesa conhecida como Skin, ex-vocalista do grupo Skunk Anansie
Skin (canção de Breaking Benjamin) — de 2003, da banda Breaking Benjamin
Skin (canção de Rihanna) — de 2010, de Rihanna incluída em Loud
Skins — série de TV britânica

Desambiguações de música